South Airlines (Oekraïne), een luchtvaartmaatschappij uit Oekraïne
South Airlines (Armenië), een luchtvaartmaatschappij uit Armenië